Вајандот има више значења:
 Вајандот (народ)
 Округ Вајандот (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Вајандот (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Вајандот (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома